Edytor (program) – program służący do wprowadzania zmian w dokumentach elektronicznych.
 Edytor (osoba) – osoba odpowiedzialna za merytoryczne przygotowywanie materiałów do druku. Szczególnym jego rodzajem jest redaktor naukowy.